Llista dels 516 municipis del departament francès del Baix Rin (67). (Actualitzat a gener del 2018)

Fusions 
2016: 
 Fusió de Allenwiller, Birkenwald, Salenthal i Singrist creant Sommerau
 Fusió de Pfettisheim i Truchtersheim creant Truchtersheim
 Fusió de La Walck, Pfaffenhoffen i Uberach creant Val de Moder
 Fusió de Gingsheim, Hohatzenheim, Mittelhausen i Wingersheim creant Wingersheim les Quatre Bans
2017: 
 Fusió de Hochfelden i Schaffhouse-sur-Zorn creant Hochfelden
2018: 
 Fusió de Geiswiller i Zœbersdorf creant Geiswiller-Zœbersdorf

Baix Rin